Цёллер () — немецкая фамилия.

Известные носители:
 Цёллер, Гуго (1852—1933) — немецкий путешественник, первооткрыватель и журналист.
 
 Цёллер, Карлхайнц (1928—2005) — немецкий флейтист.

См. также 
 Целлер